LZ1 steht für:
 LZ77, Verfahren zur Datenkompression

LZ 1 steht für:
 Luftschiff Zeppelin 1, siehe LZ 1

LZ-1 steht für:
 Landing Zone 1, Landeplatz auf dem Luftwaffenstützpunkt Cape Canaveral, siehe Cape Canaveral Launch Complex 13
 LZ-1 (Lanzarote), Straße auf Lanzarote, Spanien

Abkürzung